Messojacha (plaats), een plaats in de Russische kraj Kranojarsk
 Messojacha (rivier), een rivier in het Russische autonome district Jamalië